25001–25500. • 25501–26000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája